Jänissaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Suuri Jänissaari, ö, Norra Karelen, Mellersta Karelen,  (1 km²)
2. Jänissaari (ö i Kuhmois, Isojärvi),  (1 ha)
3. Jänissaari (ö i Jämsä, Tiirinselkä),  (17 ha)
4. Jänissaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Joutsa, lat 61,76, long 26,24),  (17 ha)
5. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,83, long 26,40),  (0 ha)
6. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,70, long 26,54),  (1 ha)
7. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,61, long 26,86),  (2 ha)
8. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,81, long 26,84),  (5 ha)
9. Jänissaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,01, long 25,62),  (21 ha)
10. Jänissaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,41, long 25,96),  (1 ha)
11. Jänissaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,16, long 27,93), 
12. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,61, long 28,54),  (10 ha)
13. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,52, long 28,51),  (1 ha)
14. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,59, long 28,91),  (2 ha)
15. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,75, long 30,93),  (1 ha)
16. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 31,15),  (16 ha)
17. Jänissaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,25, long 29,61),  (2 ha)
18. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,21, long 27,96),  (5 ha)
19. Jänissaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,38, long 27,97),  (1 ha)
20. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,49, long 27,34),  (8 ha)
21. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,95, long 30,83),  (46 ha)
22. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 61,87, long 30,11),  (32 ha)
23. Jänissaari (ö i Padasjoki, Harmoistenlahti),  (19 ha)
24. Jänissaari (ö i Kuhmois, Tehinselkä),  (15 ha)
25. Jänissaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 62,03, long 23,37),  (8 ha)
26. Jänissaari (ö i Finland, Birkaland, Övre Birkaland, lat 61,87, long 23,97),  (5 ha)
27. Jänissaari och Ahosaari, Kaustby,  (3 ha)
28. Jänissaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Forssa,  (1 ha)
29. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Pieksämäki, lat 61,87, long 27,85),  (1 ha)
30. Jänissaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,83, long 28,49),  (1 ha)
31. Jänissaari (ö i Finland, Södra Österbotten, Kuusiokunnat),  (3 ha)
32. Jänissaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,50, long 26,77),  (1 ha)
33. Jänissaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi),  (2 ha)
34. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 29,29),  (4 ha)
35. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,75, long 29,46),  (1 ha)
36. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,81, long 29,89),  (1 ha)
37. Jänissaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,89, long 28,67),  (2 ha)
38. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,77, long 29,21),  (6 ha)
39. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,23, long 29,73),  (1 ha)
40. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 63,28, long 28,83),  (1 ha)
41. Jänissaari (ö i Pihtipudas, Alvajärvi),  (1 ha)
42. Jänissaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,30, long 26,23),  (1 ha)
43. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,50, long 29,00),  (6 ha)
44. Jänissaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,47, long 28,80),  (1 ha)
45. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,96, long 28,67),  (1 ha)
46. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,95, long 28,76),  (2 ha)
47. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,02, long 28,87),  (5 ha)
48. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 28,99),  (1 ha)
49. Jänissaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,34, long 28,81), 
50. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,48, long 29,35),  (6 ha)
51. Jänissaari (ö i Finland, Södra Karelen, Imatra, lat 61,54, long 29,40),  (7 ha)
52. Jänissaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,25, long 25,27),  (2 ha)
53. Jänissaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,58, long 25,58),  (23 ha)
54. Jänissaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,31, long 28,16),  (2 ha)
55. Jänissaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,02, long 27,96),  (1 ha)
56. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,51, long 30,77),  (0 ha)
57. Jänissaari (ö i Finland, Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,72, long 26,92),  (9 ha)
58. Jänissaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,20, long 29,86),  (0 ha)
59. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,20, long 26,52),  (1 ha)
60. Jänissaari (ö i Viitasaari, Mäntyjärvi),  (1 ha)
61. Jänissaari (ö i Finland, Mellersta Finland, Keuruu),  (1 ha)
62. Jänissaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,34, long 28,74),  (11 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar